Osoby o tym nazwisku:
 Ēriks Ševčenko – łotewski hokeista
 Ihor Ševčenko – ukraiński historyk i filolog